Böllenbach ist Name und Namensbestandteil von Gewässern:

 Böllenbach (Seebach), linker Zufluss des Seebachs nach Eppelsheim, Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz
 Böllenbach (Wiese), rechter Zufluss der Wiese nach Wembach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wildböllenbach, linker Zufluss des Böllenbach (Wiese) nach Niederböllen, Gemeinde Böllen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bollenbach